Фридрих Вильгельм Бласс (; 22 января 1843, Оснабрюк, королевство Ганновер, — 5 марта 1907, Галле, Германская империя) — немецкий -классик и , который прежде всего известен своими работами по древнегреческой риторике; член Прусской академии наук

Биография 

С 1860 по 1863 год учился в Геттингенском и Боннском университетах. В 1874 году прошел хабилитацию в Кёнигсберге у Людвига Фридлендера и Генриха Йордана.

В 1876 году был назначен доцентом кафедры классической филологии в университете города Киль, а в 1881 году был утверждён ординарным профессором.

В 1892 году Бласс принял профессуру в Университете Галле.

Он часто посещал Англию и был хорошо знаком с ведущими учёными Британской империи.

В 1892 году он стал почётным доктором в Университете города Дублина (Ирландия).

Библиография 

 Die griechische Beredsamkeit von Alexander bis auf Augustus (1865)
 Die attische Beredsamkeit (1868—1898)
 Die Rhythmen der attischen Kunstprosa (1901)
 Die Rhythmen der asianischen und römischen Kunstprosa (1905)
 Eudoxus von Cnidus (1887)
 Bacchylides (1904)
 Grammatik des neutestamentlichen Griechisch (1902—1905)
 Hermeneutiik und Kritik an Palaographie, Buchwesen, und Handschriftenkunde (1891)
 Über die Aussprache des Griechischen (1888—1890)
 Die Interpolationen in der Odyssee (1904)

Примечания

Ссылки 
 
 Friedrich Blass 

Выпускники Боннского университета
Выпускники Гёттингенского университета
Преподаватели Кёнигсбергского университета
Преподаватели Кильского университета
Преподаватели Галле-Виттенбергского университета
Члены Прусской академии наук